Lady Mary Victoria Hamilton (* 11. Dezember 1850 im Hamilton Palace; † 14. Mai 1922 in Budapest) war eine britische Adlige und durch Heirat Prinzessin von Monaco (1869–1880) und, ebenfalls durch Heirat, Prinzessin (1880), Gräfin (1883) und Fürstin Festetics von Tolna (1911).

Leben 
Mary Victoria wurde als Tochter von William Hamilton, 11. Duke of Hamilton (1811–1863), und seiner Gemahlin Prinzessin Marie Amalie von Baden (1817–1888) im Hamilton Palace geboren.

Am 21. September 1869 heiratete sie im Schloss von Marchais Prinz Albert von Monaco, der ab 1889 als Fürst Albert I. regierte.

Die Ehe war nicht glücklich, die Prinzessin verließ Monaco bereits einige Monate nach der Trauung und lebte bei ihrer Familie im Ausland, zumeist in Baden-Baden. Dort brachte sie ihren Sohn Ludwig, den späteren Fürsten Louis II., zur Welt. Ihr Mann lernte seinen Sohn erst zehn Jahre später kennen. Im Jahr 1880, neun Jahre bevor Albert Fürst wurde, wurde die Ehe annulliert.

Mary Victoria heiratete am 2. Juni 1880 in Budapest den ungarischen Adeligen Tasziló Festetics (1850–1933, 1883 Graf, 1911 Fürst Festetics von Tolna). Mit ihm hatte sie weitere vier Kinder:
 Mária (1881–1953) ⚭ Karl Emil zu Fürstenberg (1867–1945);
 György (1882–1941) ⚭ Marie von Haugwitz;
 Alexandra Olga (1884–1963), ⚭ (1) 1905 Karl Otto zu Windisch-Grätz (1871–1915), ⚭ (2) 1917 Erwin zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst († 1950);
 Karola (1888–1951) ⚭ Oskar von Gautsch.

Mary Victoria starb am 14. Februar 1922 in Budapest und wurde dort begraben. Sie ist die Ururgroßmutter von Fürst Albert II. und durch ihre zweite Ehe auch Vorfahrin des Modedesigners Egon von Fürstenberg und der Schauspielerin Ira von Fürstenberg.

Stammtafel

Literatur 
 Bettina Grosse de Cosnac: Der Clan von Monaco. Geschichte und Gegenwart der Grimaldis. Hamburg/ Wien 2002. Aktualisierte und überarbeitete Taschenbuchausgabe unter dem Titel Die Grimaldis. Geschichte und Gegenwart der Fürstenfamilie von Monaco. Bergisch Gladbach 2007, ISBN 978-3-404-61620-6.

Einzelnachweise 

Albert I. (Monaco)
Prinz (Monaco)
Britischer Adliger
Mary Victoria
⚭Mary Victoria
⚭Mary Victoria
Brite
Geboren 1850
Gestorben 1922
Frau